Yecla puede referirse a:

 el municipio español de Yecla, en la Región de Murcia; 
 el yacimiento de la medina andalusí de Hisn Yakka; o
 el municipio español de Yecla de Yeltes, en la Provincia de Salamanca.